Koprivnica ist der Name
 einer Stadt in Kroatien, siehe Koprivnica

sowie folgender Orte:
 einer Siedlung bei Kakanj, Bosnien und Herzegowina
 einer Siedlung bei Aleksinac, Serbien
 einer Siedlung bei Gadžin Han, Serbien
 einer Siedlung bei Novi Pazar, Serbien
 einer Siedlung der Opština Zaječar, Serbien
 eines Ortes in der Slowakei, siehe Koprivnica (Slowakei)
 einer Siedlung der Občina Krško, Slowenien

Zudem ist Koprivnica der Name mehrerer Gewässer:
 eines Zulaufes der Radomlja in Slowenien
 eines Zulaufes der Ložnica in Slowenien

Siehe auch:
 Kopřivnice